Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 war die neunte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 22. bis 25. November 2007 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt.

Weltmeister wurde nach 2001 und 2004 zum dritten Mal der Kasache Qanybek Saghyndyqow, der damit alleiniger Rekordsieger wurde. Er gewann das Finale mit 7:6 gegen den Russen Juri Paschtschinski. Den dritten Platz belegten der Armenier Arman Baklatschjan und der Kirgise Kanybek Sagynbajew. Titelverteidiger Pawel Mechowow schied im Achtelfinale gegen Baklatschjan aus.

Modus 
Die 57 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Vorrunde

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Finalrunde

Einzelnachweise 

2007
Billardveranstaltung 2007
Billardturnier in Kiew